Sezon 2008/2009 Segunda División (znany jako Liga Adelante z przyczyn sponsoringowych) był 78. od początku utworzenia rozgrywek. Pierwsze mecze sezonu zostały rozegrane 30 sierpnia 2008 roku, a ostatni odbył się 21 czerwca 2009 roku. Real Saragossa, Real Murcia oraz Levante UD były zespołami, które w poprzednim sezonie spadły z Primera Division do drugiej ligi.

Rozgrywki Segunda División w sezonie 2008/2009 tworzyły następujące drużyny:

Końcowa tabela ligowa

Wyniki 
By poprawnie interpretować tabelę, drużynę gospodarzy czytać z lewej kolumny.

Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca

Trofeo Zamora dla najlepszego bramkarza 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w Hiszpanii
2009 w Hiszpanii